PCC kan stå för olika saker: 

 Personal Computing and Communications, ett stort forskningsprojekt inom telekommunikation
 Primeiro Comando da Capital, en brasiliansk kriminell organisation
 En ursprungligen amerikansk spårvagnstyp, Presidents' Conference Committee.
 Partido Comunista de Cuba, Kubas kommunistiska parti.
 Precipitated Calcium Carbonate, Papperspigment: utfälld kalcit (kalk) för användning inom pappersindustrin.
 Pure Car Carrier, en variant av biltransportfartyg.